Näset kan syfta på följande platser:

Finland

Åland 

 Näset (Geta, Åland), 
 Näset (Finström, Åland), halvö, 
 Näset, udde på Ådö (Vårdö, Åland), 
 Näset (Kumlinge, Åland), naturskyddsområde på Enklinge,

Egentliga Finland 

 Näset, Iniö, Åboland, 
 Näset (på Norrskata, Korpo), Åboland, 
 Näset (vid Lempersö sund, Korpo), Åboland, 
 Näset (vid Västerkalax, Korpo), Åboland, 
 Näset, Kimitoön, Åboland,

Nyland 

 Näset, Raseborg, Nyland, 
 Näset, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Näset, Forsa, by, Forsa distrikt, Hudiksvalls kommun, 
 Näset, Älvdalens kommun, by, Älvdalens kommun, 
 Näset, Falu kommun, småort, Falu kommun, 
 Näset, Lindesbergs kommun, naturreservat, 
 Näset, Lidingö, stadsdel, Lidingö kommun,  
 Värmlandsnäs, halvö, Värmlands län, 
 Näset, Göteborg, stadsdel, Göteborgs kommun, 
 Näsets församling, Göteborgs kommun 
 Näsets kyrka, 
 Näsets distrikt, Göteborgs kommun
 Näset, Falkenberg, stadsdel, Falkenbergs kommun, 
 Näset, Karlskoga – ett friluftsområde i Karlskoga

Se även
 Falsterbonäset – en ö i Vellinge kommun i sydvästligaste Skåne
 Rågsveden och Näset – en småort i Vansbro kommun
Näs (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar